Тузлів
 Лівий Тузлів
 Правий Тузлів
 Середній Тузлів